Дом храбрых:

 Дом храбрых () — библейский термин.
 Дом храбрых () — заключительная фраза национального гимна США.

Кинематограф
 «Дом храбрых» (2006) — американский художественный фильм в жанре военной драмы.